Groningen se poate referi la:

 Groningen, un oraș în Țările de Jos
 Groningen, o provincie din Țările de Jos
 Groningen, un oraș în Surinam